

Toponymes 
 Sabbah, commune rurale de la préfecture de Skhirat-Témara, dans la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër, au Maroc.
 Sabbah, village du Liban

Prénom 
 Sabbah Meftah Saoues (née en 1984), footballeuse franco-algérienne.

Patronyme 

 Hassan ibn al-Sabbah (1036-1124), parfois surnommé « le Vieux de la Montagne », fondateur de l’État d’Alamût.
 Michel Sabbah (né en 1933), patriarche latin de Jérusalem (de 1987 à 2008). 
 Claude Sabbah, mathématicien français.
 Hassan Kamel Al-Sabbah

Voir aussi 
 Saba
 Sabban

Homonymie
Homonymie de patronyme